Дидье Дагено ; 1956 — 17 сентября 2008) — французский винодел из долины Луары. Он погиб в 2008 году при крушении сверхлегкого самолета в области Коньяк.

Дагеню родился в 1956 году в коммуне Сент-Андлен, департамент Ньевр.

Винодельня Didier Dagueneau общей площадью 12 гектар (30 акров) виноградников находится в его родном посёлке и относится к аппелласьону Пуйи-Фюме. Он всегда стремился создавать лучший совиньон-блан в мире. Также применял оригинальные ассамбляжи, что несколько необычно для аппелласьона и сорта винограда. Многие из его вин предназначались для длительного хранения в подвалах, а некоторые выдерживались в дубовых бочках. Он также занимался разработкой виноградников Жюрансона.

Бывший мотогонщик без официальной энологической подготовки, Дагеню поссорился с другими виноделами по поводу аутентичности создаваемых им вин, достигнув при этом беспрецедентных для региона цен.

Сочетал требовательность к качеству (например, только ручной сбор урожая) с такими оригинальными подходами, как, например, использование лошадей для пломбирования почвы между виноградниками. Его описывали как человека, берущего на себя риски, и экспериментатора, с перфекционистским отношением к работе, сильно урезавшего урожаи для достижения большей зрелости урожая..

Дагено погиб 17 сентября 2008 при крушении сверхлегкого самолета в области Коньяк. Его пережили двое детей от его бывшей жены Мартин и Бенжамен, которые работают в имении совместно с детьми партнера Дидье.

Примечания 

Погибшие в авиакатастрофах во Франции
Виноделы Франции